Trioli – composti organici aventi tre ossidrili
 Fabio Trioli – cantante italiano
 Virginia Trioli – giornalista, personaggio televisivo e radiofonico australiana

Pagine correlate 
 Triolo